Kilimandscharo oder Kilimanjaro steht für:

 Kilimandscharo, das höchste Bergmassiv Afrikas
 Kilimandscharo (Region), eine tansanische Region
 Kilimanjaro (Film), ein Drama von Walter Strafford aus dem Jahr 2013 
 Kilimandjaro (Lied), ein Chanson von Pascal Danel aus dem Jahr 1966
 Kilimandscharo (Lied), ein Schlager von Andrea Berg aus dem Jahr 1992
 Kilimandscharo – Reise ins Leben, ein Fernsehfilm von Gregor Schnitzler aus dem Jahr 2017